Прва лига Србије у сезони 2012/13. је седмо такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је други степен такмичења у Србији.

У сезони 2011/12. из лиге су испали Срем, Синђелић из Ниша, пожаревачки Млади Радник и Раднички из Сомбора као најлошије пласирани у претходној сезони, а у лигу су се пласирала четири нова клуба: Јединство Путеви из Ужица, Раднички из Нове Пазове, Тимок из Зајечара и београдски ФК Вождовац. Из Суперлиге Србије су испали чачански Борац и Металац из Горњег Милановца, а у виши ранг такмичења су прешли Раднички из Ниша и Доњи Срем из Пећинаца.

Два првопласирана клуба ће у следећој сезони играти у Суперлиги Србије на чије место долазе два наслабије пласирана тима Суперлиге из текуће сезоне. У овој сезони ће уместо уобичајених четири испасти шест најслабије пласираних клубова у одговарајуће Српске лиге због смањења броја клубова од сезоне 2013/14. са 18 на 16, а уместо њих, у следећој сезони ће играти победници српских лига Београд, Војводина, Запад и Исток.

Састав Прве лиге Србије у сезони 2012/13.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Спољашње везе 
 Званични сајт - prvaligasrbije.com
 Сезона 2012/13 на srbijasport.net
 Сезона 2012/13 на soccerway.com

Прва лига Србије у фудбалу
Прва лига